Ла Качуча има више значења:

 Ла Качуча, Ел Салеро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Качуча (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Качуча (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику